Otaki eller Ōtaki kan syfta på:

 Ōtaki, Chiba, en kommun i Chiba prefektur, Japan
 Ōtaki, Nagano, en kommun i Nagano prefektur, Japan
 Ōtaki, Nya Zeeland, en ort på Nordön, Nya Zeeland